

Geografia

Niemcy 
 Staffelbach – rzeka, dopływ Aisch
 Staffelbach – rzeka, dopływ Erlau
 Staffelbach – rzeka, dopływ Nahe

Szwajcaria 
 Staffelbach – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Zofingen

Osoby 
 Bruno Staffelbach – szwajcarski ekonomista